Sonderkommando – deportati nei lager addetti al funzionamento dei forni crematori e allo smaltimento dei resti umani 
 Sonderkommando 1005 – operazione segreta delle autorità nazionalsocialiste in Europa orientale durante la seconda guerra mondiale
 Sonderkommando Elba – unità speciale della Luftwaffe